Maselli ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Maselli (* 1950), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Francesco Maselli (* 1930), italienischer Regisseur
 José Nicolau Ludgero Maselli († 1996), brasilianischer Politiker